«Последний король» () — британский исторический телевизионный мини-сериал 2003 года, снятый Джо Райтом.

Сюжет 
Сериал повествует о жизни Карла II, о его изгнании, триумфальном возвращении, любовных похождениях и попытках вернуть своей стране былую славу.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
Рецензии
 
 
 
 

Фильмы Джо Райта
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Докудрамы Би-би-си
Телесериалы на английском языке
Исторические телесериалы о XVII веке
Исторические телесериалы Великобритании
Биографические телесериалы Великобритании
Фильмы-биографии о монархах
Фильмы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы 2003 года